Альбер Руссель (1869—1937) — французький композитор першої третини XX століття.
 Анрі Франсуа Анн де Руссель (1748—1812) — французький ботанік і міколог.
 Антуан Руссель (* 1989) — французький хокеїст, крайній нападник клубу НХЛ «Ванкувер Канакс». Гравець збірної команди Франції.
 Жерар Руссель (1500—1550) — французький проповідник, один з головних діячів протестантизму у Франції.
 Кер-Ксав'є Руссель (1867—1944) — французький художник-символіст.
 Ніколя Франсуа Руссель д'Юрбаль (1763—1849) — дивізійний генерал, барон, учасник революційних і наполеонівських воєн.
 П'єр Руссель (1742—1802) — французький лікар і фізіолог.
 П'єр Жозеф Алексіс Руссель (1757—1815) — французький письменник.
 Реймон Руссель (1877—1933) — французький письменник.
 Седрік Руссель (* 1978) — бельгійський футболіст, нападник.
 Теофіл Руссель (1816—1903) — французький лікар, політик і державний діяч.
 Фаб'єн Руссель (* 1969) — французький політик, депутат Національних зборів Франції, лідер Комуністичної партії (з 2018).
 Франсуа Ксав'є Руссель (1770—1807) — дивізійний генерал, учасник революційних і наполеонівських воєн.

 Шерансе-ле-Руссель — колишній муніципалітет у Франції, в регіоні Нормандія, департамент Манш.
французькі прізвища